Modliborzyce (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Janowski
 Modliborzyce (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Janowski